De Turkish Airlines Challenge is een golftoernooi van de Europese Challenge Tour. In 2014 wordt de derde editie gespeeld. Het wordt gespeeld op de National Golf Club Antalya in Belek. Het prijzengeld is € 175.000, waarvan de winnaar € 28.000 krijgt.

Golf in Turkije is een groeiende sport, zowel voor de lokale bevolking als voor de internationale spelers. Het Turks Open is een golftoernooi dat vanaf 2013 deel uitmaakt van de Europese PGA Tour. Sinds 2008 bestaat er al een Turkish Ladies Open en in 2012 werd het 11de Turks Amateur gespeeld.

Verslag
Er doen 156 spelers mee, waarvan 18 spelers uit Turkije, inclusief vijf amateurs.

Ronde 1 en 2
Ondanks een dubbel-bogey op hole 12, een par 5, slaagde Guillaume Cambis  erin de beste dagscore binnen te brengen en met -5 aan de leiding te gaan. Oliver Farr verbeterde die dagscore in ronde 2 en nam de leiding over. De cut was vrij hoog, +5, waardoor Besseling, Mivis en Sluiter toch nog het weekend kunnen spelen.

Ronde 3 
Na drie rondes staan nog maar zes spelers onder par. Rookie Jérôme Lando-Casanova maakte voor de derde keer een ronde van 71 en ging aan de leiding. Besseling en Sluiter maakten een ronde van 72 en stegen twintig plaatsen.

Ronde 4
De enige speler die het toernooi onder par afrondde, was Oliver Farr, hij behaalde de eerste overwinning van zijn professionale carrière.

 <center>
{| class="wikitable"
! Naam || CTR ||OWGR || colspan=2|Score R1 !! Nr !! colspan=2|Score R2 !! Totaal !! Nr !! colspan=2|Score R3 !! Totaal !! Nr !! colspan=2|Score R4 !! Totaal !! Nr
|-
| align=left|  Oliver Farr || <center> 120 || <center> 1535 || <center> 72 || <center> par|| <center> T25|| Style="background:lime;"|<center>67 || <center> -5|| <center> -5||  Style="background:Yellow;"|<center> 1 || <center> 77 || <center> +5|| <center> par|| <center> T7|| <center> 70|| <center> -2 || <center> -2|| Style="background:Yellow;"|<center> 1 
|-
| align=left|  Jérôme Lando-Casanova || <center> 26 || <center> 726|| <center> 71 || <center> -1|| <center> T7 || <center> 71|| <center> -1|| <center> -2|| <center> T5 || <center>71 || <center> -1|| <center> -3 || Style="background:Yellow;"|<center> 1|| <center> 75 || <center> +3 || <center> par || <center> T2
|-
| align=left|  Dave Coupland || <center> 95 || <center> 1535|| <center> 71 || <center> -1|| <center> T7 || <center> 70|| <center> -2|| <center> -3|| <center> T3|| <center>73 || <center> +1|| <center> -2|| <center> 2|| <center> 74 || <center> +2 || <center> par || <center> T2
|-
| align=left|  Jeppe Huldahl || <center> 7 || <center> 726|| <center> 76 || <center> +5|| <center> T114 || <center> 68|| <center> -4|| <center> +1|| <center> T23|| <center> 71 || <center> -1|| <center> par|| <center> T7|| <center> 73 || <center> +2 || <center> par || <center> T2
|-
| align=left|  Scott Arnold || <center> 49 || <center> 720 || <center> 70 || <center> -2|| <center> T4 || <center> 71|| <center> -1|| <center> -3|| <center> T3|| <center> 78|| <center> +6|| <center> +3|| <center> T20|| <center> 77 || <center> +5|| <center> +8 || <center> T29
|-
| align=left|  Michael Jonzon || <center> 61 || <center> 818 || <center> 69 || <center> -3|| <center> T2 || <center> 73|| <center> +1|| <center> -2|| <center> T5|| <center> 74|| <center> +2|| <center> par|| <center>  T7 || <center> 80|| <center> +8|| <center> +8 || <center> T29
|-
| align=left|  Matt Ford || <center> 25 || <center> 583 || <center> 69 || <center> -3|| <center> T2|| <center> 76 || <center> +4 || <center> +1 || <center> T23 || <center> 79 || <center> +7 || <center> +8|| <center> T54|| <center> 74 || <center> +2 || <center> +10 || <center> T47
|-
| align=left|  Christopher Mivis || <center> 38 || <center> 1051 || <center> 74|| <center> +2|| <center> T48|| <center> 75 || <center> +3 || <center> +5 || <center> T53|| <center> 75|| <center> +3|| <center> +8 || <center> T59|| <center> 73 || <center> +1 || <center> +9 || <center> T47
|-
| align=left|  Tim Sluiter || <center> = || <center> 517|| <center> 78|| <center> +6|| <center> T117|| <center> 71|| <center> -1||  <center> +5 || <center> T53|| <center> 72|| <center> par|| <center> +5|| <center> T33|| <center> 79 || <center> +7 || <center> +12 || <center> T55
|-
| align=left|  Guillaume Cambis || <center> = || <center> 1042 || Style="background:lime;"| <center> 68 || <center> -4|| Style="background:Yellow;"|<center> 1|| <center> 72|| <center> par|| <center> -4|| <center> 2|| <center> 79 || <center> +7 || <center> +3 || <center> T19|| <center> 82 || <center> +10 || <center> +13 || <center> T57
|-
| align=left|  Wil Besseling || <center> 75 || <center> 583 || <center> 74 || <center> +2|| <center> T48|| <center> 75 || <center> +3 || <center> +5 || <center> T53|| <center> 72|| <center> par|| <center> +5|| <center> T33|| <center> 85|| <center> +13 || <center> +18 || <center> 63
|-
| align=left|  Hugues Joannes || <center> = || <center> 1535 || <center> 75|| <center> +3 || <center> T68|| <center> 75|| <center> +3|| <center> +6 || <center> MC
|-
| align=left|  Maarten Lafeber || <center> 27 || <center> 859 || <center> 74|| <center> +2|| <center>T48|| <center> 78 || <center> +6 || <center> +8 || <center> MC
|-
| align=left|  Robin Kind || <center> 92 || <center> 1228  || <center> 79|| <center> +7|| <center>T121|| <center> 74 || <center> +2 || <center> +9 || <center> MC
|-
| align=left|  Guillaume Watremez || <center> = || <center> 1535 || <center> 76 || <center> +4 || <center> T100|| <center> 77 || <center> +5 || <center> +9 || <center> MC
|-
| align=left|  Taco Remkes || <center> = || <center> 1476 || <center> 76 || <center> +4 || <center> T100|| <center> 77 || <center> +5 || <center> +9 ||  MC
|}

Golftoernooi in Turkije
Sport in Antalya